El término Mal hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Varios
Mal
Mal comportamiento
Mal de ojo
Mal holandés (economía)

Literaturas
Mal de altura (libro)
Mal del siglo, tópico literario.
Mal Ladrón (evangelios apócrifos).

Geografía
 Mal, localidad de la India en el estado de Bengala Occidental.

Medicina
 Enfermedad o síndrome.
 Mal de montaña y Mal de montaña crónico.
 Mal de Alzheimer.
 Mal de Chagas.
 Mal de Parkinson.
 Mal de San Vito, sínonimo de corea (enfermedad).

Personas
Mal Evans (The Beatles)
Mal Graham
Mal Logan (geógrafo)
Mal Waldron pianista de jazz

Cine y televisión
Mal trago (película)
Mal gesto (película israelí)
Mal gusto (película)
Mal del ordenador central (Futurama)

Música
Mal Pasar
Mal tiempo sobre Alchemia

Desambiguación
Mal gusto (desambiguación)

Además

Bayt al-Mal
Cautivos del mal
Bien o mal
Crónicas del mal
Eje del mal
El mal ajeno
Juan de Mal Lara
Las flores del mal
Los Perros del Mal
Maestros del Mal
Niñas mal
Problema del mal
Un mal principio
Un mal sueño
Bad, álbum de Michael Jackson, que data de 1987, incluyendo una canción homónima.

en:Mal